Sevillano – abitanti di Provincia di Siviglia
Sevillano – abitanti di Sevilla (Colombia)